Гидропероксосульфа́т на́трия — неорганическое соединение,
кислая соль натрия и пероксомоносерной кислоты с формулой NaHSO5,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Нейтрализация пероксомоносерной кислоты гидроксидом натрия:

Физические свойства 
Гидропероксосульфат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде.

Применение 
 Отбеливание тканей.

Литература 
 

Соединения серы
Соли натрия
натрия
Кислые соли